Velika nagrada Francije 1931 je bila druga dirka v Sezoni Velikih nagrad 1931. Potekala je 21. junija 1931.

Dirka 

|-
! rowspan=2|1
| rowspan=2|32
|  Louis Chiron
| rowspan=2|Automobiles Ettore Bugatti
| rowspan=2|Bugatti T51
| rowspan=2|100
| rowspan=2|126.88 km/h
| rowspan=2|12
| 1
|-
|  Achille Varzi
| 1
|-
! rowspan=2|2
| rowspan=2|18
|  Giuseppe Campari
| rowspan=2|SA Alfa Romeo
| rowspan=2|Alfa Romeo 8C-2300
| rowspan=2|97
| rowspan=2|+3 krogi
| rowspan=2|5
| 2
|-
|  Baconin Borzacchini
| 2
|-
! rowspan=2|3
| rowspan=2|46
|  Clemente Biondetti
| rowspan=2|Officine A Maserati
| rowspan=2|Maserati 26M
| rowspan=2|94
| rowspan=2|+6 krogov
| rowspan=2|19
| 3
|-
|  Luigi Parenti
| 3
|-
! rowspan=2|4
| rowspan=2|40
|  Henry Birkin
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Maserati 26M
| rowspan=2|94
| rowspan=2|+6 krogov
| rowspan=2|16
| 4
|-
|  George Eyston
| 4
|-
! 5
| 36
|  Robert Sénéchal
| Privatnik
| Delage 15SB
| 91
| +10 krogov
| 14
| 4
|-
! rowspan=2|6
| rowspan=2|4
|  Ferdinando Minoia
| rowspan=2|SA Alfa Romeo
| rowspan=2|Alfa Romeo Monza
| rowspan=2|90
| rowspan=2|+10 krogov
| rowspan=2|2
| 4
|-
|  Goffredo Zehender
| 4
|-
! rowspan=2|7
| rowspan=2|28
|  Albert Divo
| rowspan=2|Automobiles Ettore Bugatti
| rowspan=2|Bugatti T51
| rowspan=2|90
| rowspan=2|+10 krogov
| rowspan=2|10
| 4
|-
|  Guy Bouriat
| 4
|-
! rowspan=2|8
| rowspan=2|20
|  René Dreyfus
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Maserati 26M
| rowspan=2|88
| rowspan=2|+12 krogov
| rowspan=2|6
| 4
|-
|  Pietro Ghersi
| 4
|-
! rowspan=2|9
| rowspan=2|24
|  René Ferrant
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Peugeot 174S
| rowspan=2|85
| rowspan=2|+15 krogov
| rowspan=2|8
| 4
|-
|  Louis Rigal
| 4
|-
! rowspan=2|10
| rowspan=2|48
|  Jean Pesato
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Alfa Romeo 6C-1750
| rowspan=2|84
| rowspan=2|+16 krogov
| rowspan=2|20
| 4
|-
|  Pierre Félix
| 4
|-
! rowspan=2|11
| rowspan=2|44
|  Tazio Nuvolari
| rowspan=2|SA Alfa Romeo
| rowspan=2|Alfa Romeo Monza
| rowspan=2|83
| rowspan=2|+17 krogov
| rowspan=2|18
| 4
|-
|  Giovanni Minozzi
| 4
|-
! rowspan=2|12
| rowspan=2|30
|  Earl Howe
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Bugatti T51
| rowspan=2|78
| rowspan=2|+22 krogov
| rowspan=2|11
| 4
|-
|  Brian Lewis
| 4
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|38
|  Jean-Pierre Wimille
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Bugatti T51
| rowspan=2|71
| rowspan=2|Vzmetenje
| rowspan=2|15
| 5
|-
|  Jean Gaupillat
| 5
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|34
|  Emilio Eminente
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Bugatti T35B
| rowspan=2|69
| rowspan=2|Ogenj
| rowspan=2|13
| 5
|-
|  Edmond Bourlier
| 5
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|22
|  Georges d'Arnoux
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Bugatti T35C
| rowspan=2|67
| rowspan=2|
| rowspan=2|7
| 5
|-
|  Max Fourny
| 5
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|38
|  William Grover-Williams
| rowspan=2|Automobiles Ettore Bugatti
| rowspan=2|Bugatti T51
| rowspan=2|66
| rowspan=2|Menjalnik
| rowspan=2|17
| 5
|-
|  Caberto Conelli
| 5
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|50
|  Enzo Grimaldi
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Bugatti T35C
| rowspan=2|47
| rowspan=2|
| rowspan=2|21
| 6
|-
|  »Borgait«
| 6
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|10
|  Luigi Fagioli
| rowspan=2|Officine A Maserati
| rowspan=2|Maserati  26M
| rowspan=2|46
| rowspan=2|Zavore
| rowspan=2|3
| 6
|-
|  Ernesto Maserati
| 6
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|58
|  Rudolf Caracciola
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Mercedes-Benz SSKL
| rowspan=2|38
| rowspan=2|Motor
| rowspan=2|23
| 6
|-
|  Otto Merz
| 6
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|2
|  William "Bummer" Scott
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Delage 15SB
| rowspan=2|21
| rowspan=2|Vzmetenje
| rowspan=2|1
| 7
|-
|  S. Armstrong-Payne
| 7
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|52
|  Marcel Lehoux
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Bugatti T51
| rowspan=2|16
| rowspan=2|Meh. okvara
| rowspan=2|22
| 7
|-
|  Philippe Étancelin
| 7
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|22
|  Boris Ivanowski
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Mercedes-Benz SSK
| rowspan=2|13
| rowspan=2|Differencial
| rowspan=2|9
| 7
|-
|  Henri Stoffel
| 7
|-
! Ods
| 12
|  Jack Dunfee
| Privatnik
| Sunbeam GP
| 0
| Vzmetenje
| 4
| 7
|}

Viri

 
 

Sezona Velikih nagrad 1931
1931